De Noorse voetbalbeker 2010 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2010) was de 105de editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 12 mei met de eerste ronde en eindigde op 14 november 2010 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Strømsgodset IF dat Follo FK in de eindstrijd met 2-0 versloeg en daarmee voor de vijfde keer winnaar werd van het toernooi. De club onder leiding van trainer-coach Ronny Deila plaatste zich daardoor voor de derde voorronde van de UEFA Europa League 2011/12. Aan het Noorse bekertoernooi gingen twee kwalificatieronden vooraf, waardoor het aantal deelnemende clubs werd teruggebracht van 275 naar 128. Topscorers van het bekertoernooi werden Péter Kovács (Odd Grenland), Kenneth Kvalheim (Moss FK) en Eirik Markegård (Follo), beiden met zes treffers.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="70%"
|-
!width=40%|Team 1
!width=20%|Uitslag
!width=40%|Team 2
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 9 juni
|-
|Follo || 4 – 2 || Lillestrøm
|-
|Lyn || 2 – 4 || Strømsgodset
|-
|Stabæk || 3 – 3|| FK Tønsberg
|-
|Strømmen || 2 – 5 || Fredrikstad
|-
|Kongsvinger || 2 – 1|| Nybergsund Trysil
|-
|Sandefjord || 4 – 2 || Moss
|-
|Odd Grenland || 6 – 2 || Mjøndalen
|-
|Haugesund || 6 – 1 || Bryne
|-
|Løv-Ham || 2 – 1 || Aalesund
|-
|Molde || 1 – 3 || Sogndal
|-
|Bodø/Glimt || 1 – 2|| Ranheim
|-
|Tromsdalen || 0 – 2|| Tromsø
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 10 juni
|-
|Fyllingen || 1 – 4 || Viking
|-
|Start || 2 – 0 || Sandnes Ulf
|-
!colspan=3|Duels gespeeld op 30 juni
|-
|Sarpsborg 08 || 2 – 2|| Hønefoss
|-
|Rosenborg || 3 – 1 || Alta
|}

Vierde ronde

Finale

Winnende formatie
'''Strømsgodset IF
Mohammed Abu, Joel Riddez, Adam Larsen Kwarasey, Glenn Brevik Andersen, Lars Sætra, Alexander Aas, Lars Christhoper Vilsvik, Alfred Sankoh, Andre Hanssen, Fredrik Nordkvelle, Jim Johansen, Marcus Pedersen, Muhamed Keita, Øyvind Storflor, Krister Aunan, Komlan Amewou, Petar Rnkovic, Jo Inge Berget, Ola Kamara, Jason Morrison, Gardar Johannsson en Mads Ryghseter. Trainer-coach: Ronny Deila.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met drie of meer treffers achter hun naam.''

Zie ook
 Tippeligaen 2010
 Noors voetbalelftal in 2010

2010
Noorwegen